Niels Møller henviser til flere artikler:

 Niels Møller (gartner) (1857-1927) – dansk gartner og politiker (Niels Rasmussen Møller)
 Niels Møller (forfatter) (1859-1941) – dansk forfatter og kontorchef (Niels Laurids Møller)
 Niels Møller (officer) (1870-1945) – dansk kontorchef og officer
 Niels Møller (litteraturhistoriker) (1885-1958) – dansk seminarielektor, salmeforsker, dr.phil.
 Niels Møller (dirigent) (1918-2008) – dansk organist og kordirigent
 Niels Møller (operasanger) (1922-1995) – dansk operasanger (Niels Daniel Schou Møller)
 Niels Møller (atlet) (1901-?) – dansk atlet (spydkaster)